„Viva” – utwór niemieckiego muzyka Tomcrafta.
 Viva! – czasopismo.
 Fundacja Viva! – fundacja zajmująca się ochroną zwierząt
 Viva – album zespołu Xmal Deutschland.
 Viva – stacja telewizyjna.
 Viva Polska – nadawała od czerwca 2000 do października 2017 roku w języku polskim.
 Viva Plus – stacja, która zastąpiła Viva Zwei.
Viva Entertainment – filipińskie przedsiębiorstwo mediowe.
Viva.co.id (dawniej Viva News) – indonezyjski serwis internetowy.